Двадцать пятый сезон мультсериала «Симпсоны» вышел в эфир  на телеканале Fox и завершился .

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

25
Телесезоны США 2013 года
Телесезоны США 2014 года